Horse Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Horse Creek Bridge (Oklahoma), ID-Nr. 95000040
 Horse Creek Bridge (Oregon), ID-Nr. 79002096